Entholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Entholzer (* 1959), österreichischer sozialdemokratischer Politiker 
 Walter Entholzer (* 1953), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter der ÖVP